Мухаммадрафи́ Кароматулло́ (; род. 14 января 1986, Душанбе, Таджикская ССР) — таджикский певец, композитор. Заслуженный артист Республики Таджикистан.

История 
Мухаммадрафи Кароматулло родился 14 января 1986 года в семье легендарного советского и таджикского певца, композитора и музыканта Кароматулло Курбонова.
Окончил Таджикскую национальную консерваторию им. Талабходжи Сатторова. Творческую деятельность начал в 2006 году.

С 2006 года всё свои песни Мухаммадрафи Кароматуло записывает в сотрудничестве со звукорежиссёром студии «JC Records Studio» Олимом Шириновым, который записал более 100 песен Мухаммадрафи Кароматуло.

С 2010 года Мухаммадрафи Кароматулло является руководителем и солистом государственного эстрадного ансамбля «Ориё», Комитета телевидения и радио при Правительстве Республики Таджикистан.

Младшая сестра Мухаммадрафи Кароматулло — Нозия Кароматулло так же является популярной певицей Таджикистана.

Семья 
Мухаммадрафи Кароматулло женат, имеет четверых детей: две дочери и два сына.

Награды 
Приказом Президента Республики Таджикистан от 23 июля 2021 года за №213, Мухаммадрафи Кароматулло удостоен почётного звания «Заслуженный артист Таджикистана».

Примечания

Ссылки 
 Звёздные удачи-2015
 Мухаммадрафи Кароматулло: Я не хотел быть сынком, «выезжающим» на славе отца

Интернет 
 Официальная страница Мухаммадрафи Кароматулло в Facebook
 Официальная страница Мухаммадрафи Кароматулло в Instagram

Певцы и певицы Таджикистана
Певцы и певицы на таджикском языке